W Polsce 
 Łupowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec 
 Łupowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Łupowo – gromada